Бжозо́ва (Brzozowa) — населённые пункты в Польше.

 Бжозова (Влощовский повят) — село в Влощовском повяте Свентокшиского воеводства.
 Бжозова (Граевский повят) — село в Граевском повяте Подляского воеводства.
 Бжозова (Люблинское воеводство) — село в Опольском повяте Люблинского воеводства.
 Бжозова (Любушское воеводство) — село в Суленцинском повяте Люблинского воеводства.
 Бжозова (Мазовецкое воеводство) — село в Остроленкском повяте Мазовецкого воеводства.
 Бжозова (Малопольское воеводство) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства.
 Бжозова (Монькский повят) — село в Монькском повяте Подляского воеводства.
 Бжозова (Опатовский повят) — село в Опатовском повяте Свентокшиского воеводства.
 Бжозова (Сташовский повят) — село в Сташовском повяте Свентокшиского воеводства.